Toponímia:
 Montagny (Loira), municipi al departament del Loira (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Montagny (Roine), municipi al departament del Roine (Alvèrnia-Roine-Alps)
 Montagny (Savoia), municipi al departament de la Savoia (Alvèrnia-Roine-Alps)
 Montagny-en-Vexin, municipi al departament de l'Oise (regió dels Alts de França, França)
 Montagny-lès-Beaune, municipi al departament de la Costa d'Or (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Montagny-lès-Buxy, municipi al departament de Saona i Loira (Borgonya - Franc Comtat)
 Montagny-les-Lanches, municipi al departament de l'Alta Savoia (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Montagny-lès-Seurre, municipi al departament de la Costa d'Or (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Montagny-près-Louhans, municipi al departament de Saona i Loira (Borgonya - Franc Comtat)
 Montagny-Sainte-Félicité, municipi al departament de l'Oise (regió dels Alts de França, França)
 Montagny-sur-Grosne, municipi al departament de Saona i Loira (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Miscel·lània: Franck Montagny, pilot de curses automobilístiques francès que va arribar a disputar curses de Fórmula 1